Phalaris kan verwijzen naar:
Falaris van Akragas, Grieks kolonist
Kanariegras (Phalaris), plantengeslacht uit de grassenfamilie